

Patronyme 

 Henri-Marie Dubreil de Pontbriand (1709-1760), prélat français ;
 Marie Anne Jean Alexandre Dubreil (1763-1844), militaire français ;
 Toussaint Dubreil de Pontbriand (1776-1844), militaire français ;
 Louis-Anne Dubreil (1808-1880), prélat français ;
 Paul Dubreil (1904-1994), mathématicien français ;
 Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1905-1972), son épouse, mathématicienne française.

Toponyme 

 Rue Marie-Louise-Dubreil-Jacotin, voie française du  arrondissement de Paris.